Малопобиванский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Малая Побиванка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Малая Побиванка 
 с. Глубокая Долина 
 с. Пирятинщина

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Рудка-Степь

Примечания